Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Grand Prix Hassan II 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl nenasazený španělský hráč Pablo Andújar, který v úvodním kole podlehl krajanu Pablu Carreño-Bustovi.

Soutěž vyhrál nenasazený španělský hráč Tommy Robredo, který ve finále přehrál Jihoafričana Kevina Andersona po třísetovém průběhu 7–6(8–6), 4–6 a 6–3.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Stanislas Wawrinka (semifinále)
  Kevin Anderson (finále)
  Martin Kližan (semifinále)
  Benoît Paire (čtvrtfinále)
  Jürgen Melzer (1. kolo)
  Daniel Gimeno Traver (1. kolo)
  Robin Haase (čtvrtfinále)
  Grega Žemlja (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Grand Prix Hassan II
Sport v Maroku v roce 2013
ATP World Tour 2013